Egga – frazione nel comune di Betten, Svizzera
Egga – frazione nel comune di Sempione, Svizzera